Округ Кенеди () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Сарита.

История 
Округ Кенеди был сформирован в 1921 году из участков округов Идальго и Уилласи. Округ Кенеди является самым молодым округом Техаса. Он был назван в честь Миффлина Кенеди, одного из ранних фермеров на территории округа.

География 
По данным бюро переписи населения США площадь округа Кенеди составляет 5039 км², из которых 3773 км² — суша, а 1266 км² — водная поверхность (25,12 %).

Примечания 

Округа Техаса